

„А“ РФГ 

Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Дунав (Русе) и Черно море (Варна). Актуален шампион е Витоша (София).

Класиране

„Б“ РФГ

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7